Bucerius ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Bucerius (1882–1951), deutscher Architekt
 Ebelin Bucerius (1911–1997), deutsche Geschäftsführerin von Medienunternehmen
 Gerd Bucerius (1906–1995), deutscher Verleger und Politiker (CDU), MdHB, MdB
 Walter Bucerius (Oberregierungsrat) (1875–1946), deutscher Oberregierungsrat
 Walter Bucerius (1876–1945), Kommunalbeamter und Manager der Stinnes AG